

Nom commun 
Une hamaide est une pièce en héraldique.

Patronymie 
Ignace-François de La Hamaide (1648-1712), jurisconsulte.
Jacques-Louis de la Hamaide de Saint-Ange (1780-1860), dessinateur et peintre français.
Louis Adolphe Hamaide (1833-1905) est un médecin français.
Vincent de La Hamaide (1644-1703), jurisconsulte.

Toponymie 
Hamaide est un hameau de la commune de Libin (province de Luxembourg, Belgique)
La Hamaide ou Lahamaide est un village de la commune d'Ellezelles (province de Hainaut, Belgique).